«Дельта Венеры» () — эротическая мелодрама 1995 года режиссёра Залмана Кинга. Фильм снят по мотивам одноимённого сборника эротических новелл французской писательницы Анаис Нин, написанных писательницей ещё в 1940-х годах, но опубликованных впервые только в 1977 году.

Фильм снят с участием Чехии, съёмки фильма проходили в Праге. Главные роли в этом фильме исполнили , Костас Мэндилор, Эрик Да Сильва, Рэйвен Сноу, Рори Кэмпбелл и Бернард Зетте. Премьера фильма состоялась 9 июня 1995 года в Турции.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю молодой писательницы Елены, которая уезжает из Америки и осенью 1939 года оказывается во Франции в Париже. Елена пишет любовные романы — она молода и амбициозна и стремится покорить местную читательскую аудиторию.

Молодая женщина переживает короткий и страстный роман с одним из американских писателей, о котором через время забывает. А её работу начинает финансировать анонимный коллекционер — но он хочет получить от неё более скандальные рассказы. Позже она узнаёт, что за этим коллекционером стоит тот самый писатель, которого она полюбила сразу по приезде в Париж.

В ролях 
  — Елена Мартин
 Костас Мэндилор — Лоуренс Уолтерс
 Эрик Да Сильва — Марсель
 Марек Вашут — Люк
 Бернард Зетте — Дональд (как Зетте)
 Эмма Луиз Мор — Ариэль
 Рэйвен Сноу — Лейла
 Рори Кэмпбелл — Мигель
 Даниэль Леза — Пьер
 Маркета Грубесова — Биджу
 Клайв Ревилл — диктор радио (только голос)

Съёмочная группа 
 Произведение: Анаис Нин
 Авторы сценария: Элиза Ротштайн и Патрисия Луизиана Кноп
 Режиссёр: Залман Кинг
 Продюсер: Эвжен Колар
 Оператор: Игл Эгилссон
 Композитор: Джордж Клинтон
 Художник: Зденек Флемминг
 Монтаж: Джеймс Гэвин Бедфорд и Марк Гроссмэн
 Костюмы: Джоли Анна Хименес

См. также 
 Время игр
 Другая женщина (фильм, 1992)

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Дельта Венеры» на сайте «ВидеоГид» 

Фильмы-драмы США
Эротические фильмы США
Фильмы Залмана Кинга
Эротические драмы
Экранизации произведений Анаис Нин
Фильмы о Париже
Фильмы о писателях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года